La Serie C Gold Lazio 2021-2022 è stata l'edizione annuale del primo livello regionale di pallacanestro.

Regolamento

Formula 

Il campionato  Serie C Gold Lazio 2021-2022 è suddiviso in 2 Gironi: Girone A e Girone B.
Le prime 6 squadre di ogni girone si qualificano per la fase playoff per decretare la promozione in Serie B.
Dalla 7ª posizione in giù giocheranno per la retrocessione in Serie C Silver

Squadre

Girone A 
  Carver Cinecittà
  San Paolo Ostiense Roma
  Stella Azzurra Roma
  Virtus Roma 1960
  Anzio Basket Club
  Virtus Fondi
  Frassati Ciampino
  ATG1932 Lazio
  Club Basket Frascati

Girone B 
  Pass Roma
  San Nilo Grottaferrata
  Tiber Basket Roma
  Cestistica Civitavecchia
  Virtus Valmontone
  Smit Roma Centro
  Pallacanestro Palestrina
  Stella Azzurra Viterbo
  Alfa Omega

Stagione Regolare

Girone A 

Legenda:
      Qualificate ai play-off
      Ammesse ai play-out
  Retrocessa dopo i play-out in Serie C Silver.
  Promossa dopo i play-off in Serie B.

Girone B 
{| align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=40|
!width=40|
!width=220|Classifica stagione regolare
!width=55|PT
!width=40|G
!width=40|V
!width=40|P
!width=40|PF
!width=40|PS
!width=40|Diff
|- align=center style="background:#87cefa"
|||1.||style="text-align:left;"|Stella Azzurra Viterbo
||30||16||15||1||1218||1015||203
|- align=center style="background:#87cefa"
|||2.||style="text-align:left;"|San Nilo Grottaferrata
||24||16||12||4||1281||1182||99
|- align=center style="background:#87cefa"
|||3.||style="text-align:left;"|Pallacanestro Palestrina
||24||16||12||4||1238||1182||56
|- align=center style="background:#87cefa"
|||4.|| style="text-align:left;" |Pass Roma
||20||16||6||10||1261||1189||72
|- align=center style="background:#87cefa"
|||5.||style="text-align:left;"|Cestistica Civitavecchia
||14||16||7||9||1096||1156||-60
|- align=center style="background:#87cefa"
|||6.||style="text-align:left;"|Tiber Basket Roma
||12||12||6||10||1136||1132||4
|- align=center style="background:#ffd700"
|||7.|| style="text-align:left;" |Smit Roma Centro
||8||16||4||12||1050||1122||-72
|- align=center style="background:#ffd700"
|||8.||style="text-align:left;"|Alfa Omega
||6||16||3||13||1140||1274||-134
|- align=center style="background:#ffd700"
|||9.||style="text-align:left;"|Virtus Valmontone 
||6||16||3||13||1058||1226||-168
|}

<div style="font-size: smaller">Legenda:'''
      Qualificate ai play-off
      Ammesse ai play-out

Calendario

Girone A

Girone di andata

Girone di ritorno

Girone B

Girone di andata

Girone di ritorno

Promozione

Girone C

Fasi precedenti

Girone di andata

Girone di ritorno

Girone D

Fasi precedenti

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-off 
Tutti i turni dei play-off si disputano al meglio delle tre gare, con Gara 1 ed eventuale Gara 3 giocate in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione. La vincitrice dei play-off sarà promossa in Serie B per la stagione 2022-2023.

Tabellone Oro

Play-out 
I play-out si disputano in un unico girone di 5 giornate di andata e ritorno. La squadra che si classifica ultima retrocederà in Serie C Silver per la stagione 2022-2023.

Girone di andata

Girone di ritorno

Tabella finale 

Legenda:
  Retrocessa in Serie C Silver.

Collegamenti esterni 
Campionato italiano di pallacanestro